Сільвія Ганіка і Клаудія Коде-Кільш виграли титул, перемігши у фіналі пару Лорі Макніл і Яна Новотна з рахунком 7–5, 6–7, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Яна Новотна (фінал)
 Н Брандтке /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст /  Марія Ліндстрем (півфінал)
 Тіна Шоєр-Ларсен /  Марія Страндлунд (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Southern Cross Classic Doubles Draw

Southern Cross Classic
Тур WTA 1988
1988 в австралійському спорті